Денизли:

 Денизли — город в Турции.
 Денизли — ил в Турции.
 Денизли, Мустафа (род. 1949) — турецкий футболист и тренер.

См. также 
 «Денизлиспор» — футбольный клуб из Денизли